Его́р Ди́тмар:

 Дитмар, Егор Андреевич — Георгиевский кавалер; подполковник; № 5577; 29 ноября 1837.
 Дитмар, Егор Леонтьевич — Георгиевский кавалер; генерал-майор; № 4311; 19 декабря 1829.